Aggettivo femminile per la città di Ancona
 Marca anconitana, provincia dello Stato Pontificio istituita da Papa Innocenzo III
 Repubblica Anconitana, stato esistente durante le Guerre napoleoniche
 , maggiore società calcistica della città di Ancona
 LAnconitana, commedia di datazione incerta scritta e interpretata da Angelo Beolco, detto Ruzante